Folgende Personen tragen den Namen Talal ()‎:

 al-Walid ibn Talal (* 1955), saudi-arabischer Scheich und Investor 
 Hassan ibn Talal (* 1947), Mitglied des jordanischen Herrscherhauses
 Talal bin Abdullah (1909–1972), König von Jordanien
 Talal ibn Abd al-Aziz (1931–2018), saudi-arabischer Prinz aus der Dynastie der Saud
 Talal Hawat, libanesischer Elektroingenieur und Minister
 Talal Shakerchi (* 1964), britischer Unternehmer und Pokerspieler